Тюменский автобус — система общественного транспорта города Тюмени. Система открыта в 1920-х годах.

Для транспортного обслуживания населения на территории города Тюмени действует автобусная маршрутная сеть, включающая в себя 134 маршрута общей протяжённостью 2131,8 км, в том числе 87 городских и 47 пригородных.

История развития маршрутной сети 
С 14 мая 2014 года закрывается маршрут № 16 «Посёлок РТС — Улица Энтузиастов».

С 16 мая 2014 года закрывается маршрут № 35 «Автовокзал — Аэропорт „Рощино“» по причине низкого пассажиропотока.

В июле 2014 года открыт маршрут № 42 «Центральный рынок — Таллинская улица».

В сентябре 2014 года открыты маршруты № 59 и 63:

 № 59 «Таллинская улица — Городская улица» следует из восточной части города по Широтной улице и улице Николая Чаплина на Московский тракт. По нему курсируют десять 70-местных автобусов с интервалом движения в 12 минут. Конечный остановочный пункт маршрута расположен в жилом районе Войновка, где оборудована самая большая и удобная площадка для стоянки автобусов в этой части Тюмени.
 № 63 «Завод медоборудования — Тараскуль» — соединил посёлок и расположенный неподалеку санаторий с Червишевским трактом и центром Тюмени. Четыре автобуса, рассчитанные на 70 мест каждый, приходят на остановки с интервалом в 45 минут.

С 21 сентября 2014 года прекращает работу маршрут № 87. Закрытие маршрута связано с расселением посёлка Новорощино.

С 3 ноября 2014 года в Тюмени открывается два новых автобусных маршрута через улицу Менделеева:

 № 73 пролегает из восточной части города к железнодорожному вокзалу через улице Менделеева в прямом и обратном направлениях. Он рассчитан на 10 автобусов малой вместимости, которые будут двигаться с интервалом в 15—20 минут.
 № 88 «Матмасы — ул. Дмитрия Менделеева» пойдет через мост по Профсоюзной улице и улицу 50 лет ВЛКСМ, прежде не охваченную общественным транспортом. Здесь будут работать 12 автобусов вместимостью 70 мест каждый. Интервал движения составит от 15 до 22 минут в зависимости от времени дня.

С 15 декабря 2014 года Департамент дорожной инфраструктуры г. Тюмени закрыл маршрут № 75 «пос. Тарманы — Рабочий посёлок». Закрытие связано с низким пассажиропотоком, однако, на самом деле перевозчик не выставлял нужное количество подвижного состава.

Следующие маршруты были закрыты с 2015 года, официально — по причине низкого пассажиропотока:

 № 41 «Центральный рынок — Аэропорт „Плеханово“»
 № 56 «с/о Русское поле — ул. Николая Семёнова»
 № 61 «Матмасы — 3-й микрорайон»

2 марта 2015 в Тюмени открылись два новых автобусных маршрута: № 8 «СК Здоровье — Таллинская улица» и № 60 «Городская ул. — Нефтегазовый университет»:

 № 8 следует из заречной части города по мосту Профсоюзной ул. в восточные районы Тюмени. Часть его пути проходит по новой развязке на улице Монтажников, таким образом обеспечивая пассажирам альтернативный маршрут движения через Транссибирскую магистраль.
 № 60 также создавался по просьбам пассажиров — жителей Московского тракта и района магазина «Маяк». Часть пути до остановки «Нефтегазовый университет» автобусы № 60 преодолевают по ул. 50 лет ВЛКСМ, где на данный момент не проходят маршруты общественного транспорта. По маршруту курсируют семь вместительных автобусов ТПАТП № 1, с интервалом в 20 минут. Ежедневно работают 12 автобусов ТПАТП № 2 вместимостью 70 мест каждый. Интервал движения составляет около 15 минут.

Закрывается садоводческий маршрут № 154 «с/о Русское поле — Центральный рынок». Маршрут признан убыточным и нецелесообразным, так как до Русского поля можно уехать на маршрутах № 51 и 77.

Маршрут № 8 продлен до деревни Матмасы.

Маршрут № 91 продлен до остановки «Многопрофильный клинический центр».

Маршруты № 7 и 50 продлеваются к новым жилым комплексам: Юбилейный, Суходольский, Ямальский и Видный.

Маршрут № 53 продлен до Автобазы № 100 (пос. Мыс) по новому мосту через Туру.

1 августа 2021 года был запущен новый маршрут № 28 «ул. Дамбовская — ул. Восточная».

Подвижной состав

В прошедшее время 
 Mercedes-Benz O305
 ЛиАЗ-6212
 НефАЗ-5299

В настоящее время (на февраль 2022) 

 ВМК АИ304414 (ПАЗ-320414)
 ЛиАЗ-5292.65 — 149 штук.
 ЛиАЗ-5292.67 — 100 штук.
 ЛиАЗ-5293 — 96 штук.

 ЛиАЗ-6213 — 48 штуки.
 ГАЗель NEXT — 228 штук.
 ГАЗель City — 1 штука
 Луидор-2250DS (ГАЗель Next) — 63 штуки
 Луидор-223203 (MB Sprinter Classic)
 МАЗ-205.069

 МАЗ-103
 МАЗ-105
 МАЗ-206
 Нижегородец-222702 (Ford Transit)
 Renault Master
 Iveco Daily
 София (IVECO Daily 50C15V)
 ПАЗ-320302
 ПАЗ-3237-03
 ПАЗ-320405-04 «Вектор Next»
 ПАЗ-320435-04 «Вектор Next»
 СИМАЗ-2258
 Ataman A093
 BAW 2245 Street
 Volgabus-5270.GH
 Fiat Ducato
 Ford Transit FBD
 Hyundai County Kuzbas HDU2
 Yutong ZK6116HG 
 Yutong ZK6890HGQ

Оплата проезда 
В настоящий (с 1 января 2022 г.) момент стоимость проезда в автобусах и маршрутных такси — 29 ₽ (при безналичном расчёте — 28 ₽).

История изменений стоимости проезда:

 С 1 января 2005 г. — 5 ₽ (7 ₽ в частных)
 С 1 января 2006 г. — 7 ₽ (8 ₽ в частных)
 С 1 января 2007 г. — 8 ₽ (9 ₽ в частных)
 С августа 2007 г. — 9 ₽ (уравняли стоимость проезда в муниципальных и частных автобусах)
 С июня 2008 г. — 12 ₽
 С 15 апреля 2010 г. стоимость проезда в автобусах и маршрутных такси составляет 14 ₽
 С 1 ноября 2012 г. — 16 ₽
 С 1 февраля 2014 г. стоимость проезда 18 ₽
 С 1 апреля 2015 г. стоимость проезда составит 22 ₽
 С 1 января 2018 г. стоимость проезда составляет 25 ₽
 С 1 января 2019 г. стоимость проезда составляет 26 ₽
 С 1 января 2020 г. стоимость проезда составляет 27 ₽ (26 ₽ при безналичном расчёте)
 С 1 января 2021 г. стоимость проезда составляет 28 ₽ (27 ₽ при безналичном расчёте)
 С 1 января 2022 г. стоимость проезда составляет 29 ₽ (28 ₽ при безналичном расчёте)
 С 1 января 2023 г. стоимость проезда составляет 30 ₽ (29 ₽ при безналичном расчёте)

Проезд можно оплатить наличными или транспортной картой.

Прогноз прибытия транспортных средств 
С 19 июня 2013 года в Тюмени в тестовом режиме действует сервис прогнозирования прибытия маршрутных транспортных средств. Прогноз можно получить на официальном сайте МКУ «Тюменьгортранс» в разделе «Расписание» (кнопка «Прогноз» при просмотре расписаний), либо при просмотре схем маршрутов на карте, открыв окно информации об остановке. Так же прогноз можно получить, используя SMS-сервис МКУ «Тюменьгортранс», а также скачав бесплатное мобильное приложение «Тюмень. Транспорт» для платформы Android и iOS разработанное МКУ «Тюменьгортранс».

Примечания 

Транспорт Тюмени
Автобусные системы России